La formula molecolare C10H8O può indicare:
 1-naftolo
 2-naftolo

Formule molecolari